Il doppio  del Natomas Men's Professional Tennis Tournament 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Brian e Dann Battistone erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Lester Cook e David Martin hanno battuto in finale Santiago González e Travis Rettenmaier 4–6, 6–3, [10–5].

Teste di serie 

 Santiago González /  Travis Rettenmaier (finale)
 Jesse Levine /  Ryan Sweeting (semifinali, ritiro per infortunio a Sweeting)

 Ilija Bozoljac /  Dušan Vemić (primo turno) 
 Treat Conrad Huey /  Harsh Mankad (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 
 

Natomas Men's Professional Tennis Tournament 2009